Alessandra Panelli (1957) – attrice, regista e docente italiana, figlia degli attori Paolo e Bice Valori
 Paolo Panelli (1925-1997) – attore, comico e conduttore televisivo italiano